Als Codex Montpellier, nach ihrer Bibliotheksheimat in der Section Médicine der Bibliothèque interuniversitaire (Montpellier), werden verschiedene Musikhandschriften bezeichnet:

 MS H 159 = Tropar von Saint-Bénigne de Dijon
 MS H 196 = Codex Montpellier (Musikhandschrift)